Angelica scaberula är en flockblommig växtart som beskrevs av Adrien René Franchet. Angelica scaberula ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
scaberula